Kärrdal kan syfta på:
 
 Kärrdal, Estland –  en stad på Dagö i Estland (estniska: Kärdla)
 Kärrdal, Sollentuna kommun – ett bostadsområde i Sollentuna kommun, Sverige

Se även
Kärradal
Kärrdalen